Broad Street steht für:
 Broad Street (Film), einen britischen Spielfilm aus dem Jahr 1984
 Broad Street Line, eine U-Bahn in Philadelphia
 Philadelphia Broad Street Station, einen Kopfbahnhof in Philadelphia

 Broad Street (East Sussex), einen Weiler in Icklesham, East Sussex
 Broad Street (Monks Horton), einen Weiler in Monks Horton, Folkestone and Hythe, Kent
 Broad Street (Lyminge), einen Weiler in Lyminge, Folkestone and Hythe, Kent
 Broad Street (Maidstone), einen Weiler in Hollingbourne, Kent
 Broad Street (Medway), einen Weiler in Hoo St. Werburgh, Medway, Kent
 Broad Street (Suffolk), einen Weiler in Groton, Suffolk
 Broad Street (Wiltshire), einen Weiler in Beechingstoke, Wiltshire
 Bahnhof Broad Street, einen Bahnhof in London

Siehe auch:
 Broad Street Historic District
 Broad Street Commercial Historic District
 Broad Street United Methodist Church